

Naam 
 Matteüs (voornaam), zie ook de verkorte vorm Mats

Bijbel 
 Evangelie volgens Matteüs, evangelie uit het Nieuwe Testament
 Matteüs (apostel), een van de twaalf apostelen
 Hebreeuwse Evangelie volgens Matteüs, hypothetisch evangelie door Matteüs

Kunst

Muziek 
 Matteüspassie, passiemuziek naar het evangelie volgens Matteüs
 Matthäus-Passion (J.S. Bach), oratorium door Johann Sebastian Bach
 Matthäus-Passion (Schütz), geestelijk koorwerk door Heinrich Schütz

Overig 
 De apostel Mattheüs, schilderij van Anthony van Dyck
 De roeping van Matteüs, schilderij van Caravaggio
 Het evangelie volgens Matteüs (film), speelfilm uit 1964 door Pasolini
 Matteüs (Michelangelo), onvoltooid beeldhouwwerk door Michelangelo
 Matteüs en de engel (Caravaggio), schilderij van Caravaggio
 Ojciec Mateusz,  Poolse televisieserie

Kerken 
 Kathedraal van Sint-Matteüs de Apostel, kerk in Washington
 Matteuskerk (Bingum), kerk in Bingum
 Matteuskerk (Eindhoven), kerk in Eindhoven

Geografie 
 Mateus (Portugal), bestuurlijke eenheid in Portugal
 Mateus Leme, Braziliaanse gemeente
 São Mateus (Espírito Santo), Braziliaanse gemeente
 São Mateus (Madalena), bestuurlijke eenheid in Portugal
 São Mateus (microregio), Braziliaanse microregio
 São Mateus de Oliveira, bestuurlijke eenheid in Portugal
 São Mateus do Maranhão, Braziliaanse gemeente
 São Mateus do Sul (gemeente), Braziliaanse gemeente
 São Mateus do Sul (microregio), Braziliaanse microregio

Personen

als voornaam 
 Mateusz Banasiuk, Pools acteur
 Mateusz Bartczak, Pools voetballer
 Mattheus van Beveren, Zuid-Nederlands beeldhouwer en medailleur
 Mattheus Borrekens, Zuid-Nederlands graveur
 Mattheus Ignatius van Bree, Zuid-Nederlands schilder
 Mattheus de Bruyne, Nederlands militair
 Matheusinho (Matheus Leonardo Sales Cardoso), Braziliaans voetballer
 Matheus Carvalho, Braziliaans voetballer
 Mateus Galiano da Costa (Mateus), Angolees voetballer
 Matheus Cunha, Braziliaans voetballer
 Mateusz Demczyszak, Pools atleet
 Matheus Diovany, Braziliaans voetballer
 Mattheus Dijkwel, Nederlands kunstschilder, tekenaar en lithograaf
 Mattheüs I van de Elzas, graaf van Boulogne
 Mateus Fernandes, Portugees architect
 Matheus Fernandes, Braziliaans voetballer
 Matheus van Foix-Castelbon, burggraaf van Castelbon en Foix
 Matheus van Foix-Comminges, graaf van Comminges
 Manucho (Mateus Alberto Contreiras Gonçalves), Angolees voetballer
 Mateus Greipel, Braziliaans autocoureur
 Mattheus de Haan, gouverneur-generaal VOC
 Matthäus Hetzenauer, Duits militair
 Mattheus Hoeufft, Nederlands militair
 Mattheus Bernard Hoogeveen, Nederlands onderwijzer
 Mattheüs Asanes Kantakouzenos, Byzantijns keizer
 Mateusz Klich, Pools voetballer
 Mateusz Komar, Pools wielrenner
 Mateusz Kowalczyk, Pools tennisspeler
 Matheus Leist, Braziliaans autocoureur
 Mattheus Lestevenon, Nederlands regent
 Mateusz Ligocki, Pools snowboarder
 Mattheus I van Lotharingen, hertog van Opper-Lotharingen
 Mattheus II van Lotharingen, hertog van Opper-Lotharingen
 Dória (Matheus Dória Macedo), Braziliaans voetballer
 Matheus Lima Magalhães, Braziliaans voetballer
 Matheus Menezes, Braziliaans voetballer
 Mateusz Morawiecki, Pools bankier en politicus
 Mateusz Mróz, Pools wielrenner
 Matheus Nachtergaele, Braziliaans acteur en regisseur
 Matheus Leite Nascimento, Braziliaans voetballer
 Mattheus Notenboom, Nederlands monnik en keramist
 Mateusz Nowak, Pools wielrenner
 Mattheus Oliveira, Braziliaans voetballer
 Matthäus Merian de Oude, Zwitserse graveur
 Matheus Pereira, Braziliaans voetballer
 Mattheus Pronk, Nederlands wielrenner
 Mateusz Prus, Pools voetballer
 Matteüs Rucquebusch, geestelijke in de Habsburgse Nederlanden
 Mateusz Sawrymowicz, Pools zwemmer
 Mattheus Marinus Schepman, Nederlands malacoloog
 Matthaeus Schooneveld, Nederlands jurist
 Mateusz Siebert, Pools voetballer
 Matheus Pereira da Silva, Braziliaans voetballer
 Mattheus Smallegange, Nederlands historicus, genealoog en vertaler
 Mateusz Stasiowski, Pools langebaanschaatser
 Mattheus van der Steen, Nederlands evangelist
 Mattheus Gansneb Tengnagel,  Nederlands dichter en toneelschrijver
 Mateusz Taciak, Pools wielrenner
 Mattheus Terwesten, Nederlands schilder en tekenaar
 Mattheus Verheyden, Noord-Nederlands portret- en architectuurschilder
 Mateus Vital, Braziliaans voetballer
 Mattheus Wijtmans, Noord-Nederlands schilder
 Mattheus de Wit, Nederlands voetballer
 Thieu van de Wouw (Matheus Theodorus van de Wouw), Nederlands politicus
 Mateusz Zachara, Pools voetballer

als achternaam 
 Antonius Matthaeus III, Nederlands jurist en uitgever
 Iván Mateus, Colombiaans wielrenner
 Lothar Matthäus, Duits voetballer

Overig 
 CERAA São Mateus, Braziliaanse voetbalclub
 Matteüseffect, term uit de sociologie
 Militaire Orde van Sint-Matteüs, Colombiaanse orde